Villafria ou Villafría (avec un accent diacritique sur le second « i ») est un toponyme espagnol qui peut désigner :

 Villafría (Alava), un concejo de la commune espagnole de Bernedo, en province d'Alava, dans la communauté autonome du Pays basque ;
 Villafría de Burgos, une localité de la commune espagnole de Burgos, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.